La Serie C2 1999-2000 è stata la 22ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 5 settembre 1999 ed è terminata il 14 Maggio 2000.

Stagione

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale a gara unica dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2000-2001.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2000-2001.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2000-2001.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2000-2001.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2000-2001.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2000-2001.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Nardò e il Trapani hanno scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Nardò è stato poi ripescato in Serie C2 2000-2001.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Finali

Play-out

Note 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999